Enrique VI de Inglaterra (Castillo de Windsor, Berkshire, 6 de diciembre de 1421 - Torre de Londres, Londres, 21 de mayo de 1471) fue rey de Inglaterra  de 1422 a 1461 (aunque con un regente hasta 1437).

Biografía 
Único hijo del rey Enrique V de Inglaterra y de Catalina de Valois.

A la muerte de su padre el 31 de agosto de 1422, le sucede en el trono a los nueve meses de nacer, por lo que un consejo de regencia dependiente del Parlamento de Inglaterra gobernó el país hasta su mayoría de edad en 1437. 

Fue heredero del trono de Francia de acuerdo con lo estipulado en el Tratado de Troyes, pero después de la intervención de Juana de Arco, Inglaterra perdió todas las posesiones francesas, excepto Calais.

 
Su impopularidad aumentó al casarse (23 de abril de 1445) con Margarita de Anjou, hija de Renato I de Nápoles, duque de Anjou y de Isabel de Lorena, la cual ejerció un desafortunado influjo en el ánimo de su esposo. De este matrimonio nace un único hijo:

 Eduardo de Westminster (n. palacio de Westminster, 13.10.1453 - m. ahorcado por los yorkistas tras la batalla de Tewkesbury, 4.5.1471), príncipe de Gales; casado con Ana Neville (n.1456-m.1485), la cual se casara posteriormente con Ricardo III de Inglaterra.

En 1450, el gobierno de Enrique VI enfrentó la Rebelión de Jack Cade debido al descontento generalizado de las clases populares.

Durante el reinado de Enrique VI, las grandes familias se enfrentaron entre sí, y en 1455 estalló la llamada guerra de las Dos Rosas, justificándose en los ataques de locura que padecía el rey desde 1453 (posible herencia de abuelo materno, el rey Carlos VI de Francia) y a los intentos de la reina Margarita de ejercer la regencia, que consideraban como una intrusa en el ámbito inglés. 

Perseguido en el noroeste del país, donde se había refugiado, Enrique VI fue destronado durante el año 1461. Restaurado por Warwick y la reina Margarita en 1470, fue vencido poco después y encarcelado en la Torre de Londres, donde fue asesinado en mayo de 1471, y se especula que fue apuñalado hasta la muerte al ser atacado en la capilla de la torre por sorpresa mientras rezaba. En paralelo, su hijo era ahorcado por los partidarios de los York en el campo de Tewkesbury, con lo cual se extinguía la casa de Lancaster, gobernante en Inglaterra desde 1399.

Enrique VI en la ficción

Literatura 
El reinado de Enrique es relatado por William Shakespeare en Enrique VI, parte 1, parte 2 y parte 3. También aparece como fantasma en Ricardo III. Se muestra como un hombre bondadoso, pero influenciable ante sus consejeros y su esposa. Es responsable, en parte, del destino de Ricardo, duque de Glocuester, futuro Ricardo III, al maldecirle justo antes de que Ricardo lo asesinara.

Enrique es un personaje secundario de Cousins' War, la saga de Philippa Gregory. La novela The Lady of the Rivers, protagonizada por su tía Jacquetta de Luxemburgo, se ambienta en la corte del joven Enrique VI. También aparece en The Red Queen, una vez restaurado en el trono por Warwick, también es personaje secundario del manga Réquiem por el rey de la rosa que trata de la guerra de las dos rosas.

Cine y televisión

Ascendencia

Referencias

Enlaces externos 

Fallecidos en Tower Hamlets
Reyes de Inglaterra de la casa de Lancaster
Gobernantes de Irlanda
Casa de Valois
Ingleses del siglo XV
Personas de la guerra de los Cien Años
Guerra de las Dos Rosas
Condecorados con la Rosa de Oro
Inglaterra, Enrique 06
Duques de Aquitania del siglo XV
Reyes de Inglaterra del siglo XV
Prisioneros de la Torre de Londres
Monarcas asesinados de Inglaterra
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)